Поташник:

 Поташник () — род кустарничковых растений семейства 
 Поташник — еврейская фамилия. Известные носители:
 Поташник, Александр Абрамович (1905—1977) — советский волейбольный функционер и арбитр;
 Поташник, Марк Матусович (род. 1941) — советский и российский учёный-педагог, академик РАО (1995).
 Поташник, Матвей Моисеевич (1908—1964) — советский деятель, генерал-майор НКВД;
 Поташник, Николай Владимирович (1991) — российский самбист;
 Поташник, Семён Израелевич (род. 1930) — советский и украинский промышленник.